CRNA steht für:
 Centre en route de la navigation aérienne, eines der fünf französischen Flugsicherungszentren (Area Control Centres)

cRNA steht für:
 cRNA (Genetik), codierende Ribonukleinsäure (RNA)

Siehe auch:
 Crna Reka
 Crna Gora
 Črna na Koroškem
 Crna Trava
 Crna Legija

CRNA